Генри, Эл ():
  (1911—1989) — американский политик, временный председатель Сената штата Вашингтон (1961—1963, 1967—1981).
  (род. 1949) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» (1970—1972).